La palabra Boville o similar puede corresponder a:

Lugares 
 Boville Ernica, localidad y comune italiana de la provincia de Frosinone, región de Lacio.
 Boville (comune), localidad y comune italiana de la provincia de Roma.

Personas 
 Belén Boville Luca de Tena (1962-), escritora y periodista española, con dedicación a política internacional sobre fármacos y substancias psicoactivas, y también dedicada a periodismo ambiental (educación ambiental).

Instituciones deportivas 
 Associazione Sportiva Dilettantistica Atletico Boville Ernica, usualmente abreviado A.S.D. Atlético Boville Ernica o simplemente Atlético Boville, club de fútbol localizado en Boville Ernica, Lacio, Italia.